Schneeberg (Monteneve), una miniera storica presso Vipiteno in provincia di Bolzano
Schneeberg, una montagna delle Alpi Settentrionali di Stiria
Schneeberg, città della Baviera
Schneeberg, città della Sassonia
Schneeberg, la cima più elevata del massiccio montuoso bavarese del Fichtelgebirge